Mamadou Seck peut désigner :
 Mamadou Seck, un homme politique sénégalais
 Mamadou Seck, un officier général sénégalais
 Mamadou Seck, un agent de joueur FIFA sénégalais
 Mamadou Seck, un footballeur sénégalais